Cuvântul Popp se referă de obicei la un nume de familie românesc, uneori străin, destul de răspândit în Transilvania, variantă a numelui de familie Pop. Se poate referi la:

 August Popp (1873-1943), scriitor de limbă germană
 Aurel Popp (1879-1960), pictor
 Carol Popp de Szathmári (1812-1887), pictor
 Cosmin Gabriel Popp, (n. 1981), om politic român
 Felix Popp
 Gheorghe Popp de Băsești, vd. Gheorghe Pop de Băsești
 Hagi Constantin Popp, negustor
 Păuna Constantin Popp
 Zenovie Popp, fiul lui Hagi Constantin Popp
 Hans Popp, primar în Merkendorf (Mittelfranken)
 Ioan Dan Popp, CEO al Impact SA
 Marius Popp (1935-2016), muzician român
 Mișu Popp (1827-1892), pictor
 Mihail Popp, vd. supra: Mișu Popp
 Sabin Popp (1996), pictor și desenator (n. 1896).
 Steffen Popp (1978), scriitor de limbă germană
 Vasile Popp (1789-1842), medic și publicist

Vezi și 
 Pop
 Papp
 Popa
 Popescu
 Popov
 listă de nume românești - litera P

Nume de familie germane
Nume de familie din Transilvania
Nume de familie ocupaționale